Il toponimo Niamana può riferirsi a diverse località del Mali:

Niamana, comune del circondario di Nara
Niamana, comune del circondario di San